Karl Ferber ist der Name folgender Personen:

* Karl Ferber (Regisseur) (1903–1966), österreichischer Regisseur und Schauspieler 
 Karl Ferber (Fußballspieler) (1923–nach 1957), deutscher Fußballspieler
 Karl Josef Ferber (1901–nach 1971), deutscher Jurist